OM poate fi:

 Om, ființă umană
 Oman, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .om, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Oman
 Aum, silabă sacră în religiile din India

Legături externe 
 
  „OM” la acronymfinder.com